«Сила зла» — малобюджетный американский фильм-нуар 1948 года, снятый по роману лауреата Пулитцеровской премии Айры Вольферта «Люди Такера».

Сюжет 
Беспринципный адвокат Джо Морс (Джон Гарфилд) вступает в союз с главарём гангстеров Беном Такером (Рой Робертс). Их цель — контроль над нелегальным лотерейным бизнесом Нью-Йорка. Старший брат Джо, Лео, благодаря которому тот смог выучиться на адвоката, сам ведёт небольшое нелегальное букмекерское дело и не собирается переходить под крышу мафии. Однако Джо считает, что слияние с могущественным гангстерским синдикатом пойдёт делу брата только на пользу, и готов действовать за его спиной. Слишком поздно он понимает, что мелкой рыбёшке не место в играх акул и что он погубил брата. Раскаявшись, он становится на сторону закона.

Актёры и роли 

 Джон Гарфилд — Джо Морс
 Томас Гомес — Лео Морс
 Мэри Виндзор — Эдна Такер
 Барри Келли — детектив Иган
 Пол Маквей — Хоб Уилок
 Беатрис Пирсон — Дорис Лоури, секретарша Лео
 Стэнли Прейджер — Уолли, гангстер
 Рой Робертс — Бен Такер
 Пол Фикс — Билл Фикко, гангстер
 Хоуленд Чемберлен — Фредди Бауэр, бухгалтер Лео
 Сид Томак — Тейлор (в титрах не указан)

Награды и номинации 
 В 1994 году фильм, получивший неоднозначные отзывы критиков после выхода на экран, был включён в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США как национальное культурное достояние.

Интересные факты 
 В 1953 году Bank of America наложил арест на имущество студии Enterprise Productions, выпустившей «Силу зла», за долги в размере более 200 тысяч долларов, не выплаченные после съёмок.
 Режиссёр Абрахам Полонски в 1951 году был внесён в чёрный список Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности после того, как отказался подтвердить или опровергнуть обвинение в принадлежности к компартии США. Следующий свой фильм он смог поставить только в 1968 году.
 Ассистентом режиссёра в титрах значится Роберт Олдрич, впоследствии внёсший свой вклад в жанр нуара («Целуй меня насмерть»).

Примечания

Ссылки 
  
  
 Сила зла на сайте канала Turner Classic Movies
 Сила зла на сайте Rotten Tomatoes

Фильмы-драмы США
Фильмы нуар
Гангстерские фильмы
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1948 года